Ким Ынджи (; ) — южнокорейская кёрлингистка. Ведущий в команде по кёрлингу Южной Кореи на Олимпийских играх 2014 года.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Республики Корея по кёрлингу